crkvina (pojam)
 Crkvina (otok), otočić u Elafitima
 Crkvina (Bosanski Šamac, BiH), naselje u općini Bosanski Šamac, BiH
 Crkvina (brdo kod Trebinja), BiH
 štirenica ili crkvina, biljka (Parietaria) iz porodice kopriva
 Crkvina (nekropola kod Hutova), nekropola iz kasnog srednjeg vijeka u Hutovu pored Neuma

Vidi i:
 Crkvine (razdvojba)